Mecubúri steht für:

 Mecubúri (Distrikt), Distrikt in Mosambik
 Mecubúri (Mosambik), Stadt in Mosambik
 Mecubúri (Fluss), Fluss in Mosambik